Nowka ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Nowka (1924–1998), deutscher Komponist
 Georg Nowka (1910–????), deutscher Regattasegler
 Matthes Nowka (1812–1864), niedersorbischer Pfarrer und Gründer der ersten niedersorbischen Zeitung
 Maximilian Nowka (* 1978), deutscher Musicaldarsteller und Schauspieler
 Michael Nowka (* 1952), deutscher Synchronsprecher
 Raik Nowka (* 1975), deutscher Politiker (CDU), MdL